Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na newyorském grandslamu US Open 2015 byl 31letý Japonec Šingo Kunieda.

Finále vyhrál nejvýše nasazený Šingo Kunieda, který v něm zdolal nenasazeného Francouze Stéphana Houdeta po třísetovém průběhu 6–7, 6–3 a 6–2. Vítězství znamenalo jeho šestý titul z Flushing Meadows, když soutěž již vyhrál v letech 2007, 2009, 2010, 2011 a 2014.

Kunieda tak podruhé v řadě ovládl všechny tři grandslamové dvouhry hrané v kalendářní sezóně, když triumfoval i na předcházejících Australian Open 2015 a French Open 2015. Potvrdil tím dominanci ve vozíčkářkském tenisu, když vybojoval 50 titul a jeho zápasová bilance činila 318-49.

Do žebříčku okruhu NEC Tour si šampion připsal 800 bodů a získal odměnu .

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Nicolas Peifer (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015